Das Bluenose Squash Classic 2013 fand vom 15. bis 20. Oktober 2013 in Halifax, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 35. Zeitgleich fanden in Macau die Macau Open 2013 statt, ein Turnier der Kategorie International 50.

Titelverteidiger war Thierry Lincou, der seine Karriere zwischenzeitlich beendet hatte. Im Endspiel besiegte Miguel Ángel Rodríguez aus Kolumbien den topgesetzten Engländer Daryl Selby mit 4:11, 11:2, 11:2 und 11:6 und gewann damit seinen ersten Saisontitel.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2013
PSA World Tour 2013/14